How deep is your love (del inglés Cuán profundo es tu amor) es una frase que puede referirse a:

Canciones 
Ordenadas por orden de publicación.
 «How deep is your love», canción de los Bee Gees - publicada en 1977;
 «How deep is your love», canción de Thomas Anders - publicada en 1992;
 «How deep is your love», canción de Take That - versión de la canción de Bee Gees - publicada en 1996;
 «How deep is your love», canción de Dru Hill - publicada en 1998;
 «How deep is your love», canción de Adeaze, versión de la canción de Bee Gees - publicada en 2004;
 «How deep is your love», canción de los Temptations - publicada en 2007;
 «How deep is your love», canción de Calvin Harris y Disciples - publicada en 2015.